

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 3 січня — український поет, перекладач, літературознавець Володимир Кухалашвілі
 18 квітня — український науковець Богдан Яворський
 25 серпня — український громадський діяч, економіст, господарник, голова Тернопільської обласної ради (2002—2005; 2006) Анатолій Жукінський;  2017, там само

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1949 у Тернопільській області

Примітки

Джерела

Посилання